

Codici 
 VAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vatomandry (Madagascar)

Altro 
 Value Added Tax – imposta sul valore aggiunto (IVA)
 VAT Number – in inglese è la Partita IVA
 VAT – tipo di lotta vietnamita, presente anche nel Vovinam Viet Vo Dao
 VAT – acronimo scientifico per definire il tessuto adiposo viscerale (Visceral Adipose Tissue)
 Vat – termine in lingua lao che indica i wat, complessi templari del locale Buddhismo Theravada